Starci (1971.)
Starci (2001.)